

Избранное кино

Мировое кино 
 «Ад каннибалов»/Cannibal Holocaust, Италия, (реж. Руджеро Деодато)
 «Ад каннибалов 2: Съеденные заживо»/Mangati vivi, Италия, (реж. Умберто Ленци)
 «Американский жиголо»/American Gigolo, США, (реж. Пол Шредер)
 «Атлантик-Сити»/Atlantic City, США—Франция, (реж. Луи Маль)
 «Аэроплан!»/Airplane!, США, (реж. Джим Абрахамс и Дэвид Цукер)
 «Белая богиня каннибалов»/Mondo Cannibale, Франция—Испания—ФРГ, (реж. Хесус Франко)
 «Бешеный бык»/Raging Bull, США, (реж. Мартин Скорсезе)
 «Бритва»/Dressed to Kill, США, (реж. Брайан Де Пальма)
 «Бродячие ангелы»/Gypsy Angels, США, (реж. Алан Смити)
 «Бум»/La Boum, Франция, (реж. Клод Пиното)
 «Вавилон»/Babylon, Великобритания, (реж. Франко Россо)
 «Восход Люцифера»/Lucifer Rising, США, (реж. Кеннет Энгер)
 «Германия, бледная мать»/Deutschland, bleiche Mutter, ФРГ, (реж. Хельма Сандерс-Брамс)
 «Глория»/Gloria, США, (реж. Джон Кассаветис)
 «Голубая лагуна»/The Blue Lagoon, США, (реж. Рэндл Клайзер)
 «Город женщин»/La Citta delle Donne, Италия (реж. Федерико Феллини)
 «Город живых мертвецов»/City Of The Living Dead / Gates Of Hell, Италия, (реж. Лючио Фульчи)
 «Город зомби»/Incubo sulla città contaminata, Италия—Испания—Мексика, (реж. Умберто Ленци)
 «Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар»/The Empire Strikes Back, США, (реж. Ирвин Кершнер)
 «Звонки»/Bells, Канада, (реж. Майкл Андерсон)
 «Из жизни марионеток»/Aus Dem Leben Der Marionetten, ФРГ—Швеция, (реж. Ингмар Бергман)
 «Инферно»/Inferno, Италия, (реж. Дарио Ардженто)
 «Лили Марлен»/Lili Marleen, ФРГ, (реж. Райнер Вернер Фасбиндер)
 «Лучше скажи, что ты хочешь»/Just Tell Me What You Want, США, (реж. Сидни Люмет)
 «Макабро»/Macabro, Италия, (реж. Ламберто Бава)
 «Обыкновенные люди»/Ordinary People, США, (реж. Роберт Редфорд)
 «Остров Тани»/Tanya’s Island, Канада, (реж. Альфред Соул)
 «Отпуск без конца»/Permanent Vacation, США, (реж. Джим Джармуш)
 «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки»/Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Испания, (реж. Педро Альмодовар)
 «Подержанные машины»/Used Cars, США, (реж. Роберт Земекис)
 «Полуночное безумие»/Midnight Madness, США, (реж. Майкл Нанкин и Дэвид Уэктер)
 «Попай»/Popeye, США, (реж. Роберт Олтмен)
 «Последнее метро»/Le Dernier Métro, Франция, (реж. Франсуа Трюффо)
 «Прямой репортаж о смерти»/La Mort en direct, Великобритания—Франция—ФРГ, (реж. Бертран Тавернье)
 «Пятница, 13-е»/Friday the 13th, США, (реж. Шон Каннингем)
 «С девяти до пяти»/Nine to Five, США, (реж. Колин Хиггинс)
 «Следующий фильм Чича и Чонга»/Cheech and Chong's Next Movies, США, (реж. Томми Чонг)
 «Сияние»/The Shining, США, (реж. Стэнли Кубрик)
 «Скачущие издалека»/The Long Riders, США, (реж. Уолтер Хилл)
 «Скупой»/L' Avare, Франция, (реж. )
 «Слава»/Fame, США, (реж. Алан Паркер)
 «Супермен 2»/Superman 2, США, (реж. Ричард Лестер)
 «Тень воина»/影武者, Япония, (реж. Акира Куросава)
 «Туман»/The Fog, США, (реж. Джон Карпентер)
 «Укол зонтиком»/Le Coup Du Parapluie, Франция, (реж. Жерар Ури)
 «Укрощение строптивого»/Il Bisbetico Domato, Италия, (реж. Кастеллано и Пиполо)
 «Фантоцци против всех»/Fantozzi contro tutti, Италия, (реж. Нери Паренти и Паоло Вилладжо)
 «Флэш Гордон»/Flash Gordon, Великобритания—США, (реж. Майк Ходжес)
 «Формула»/The Formula, США, (реж. Джон Эвилдсен)
 «Человек-слон»/The Elephant Man, США, (реж. Дэвид Линч)
 «Я и Катерина»/Io e Caterina, Италия—Франция, (реж. Альберто Сорди)

Документальное кино 
 «Голливуд»/Hollywood, Великобритания (реж. Кевин Браунлоу и Дэвид Гилл)

Советское кино

Художественно-игровое кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Обыкновенная слава (реж. Алакбар Кязимовски).

Фильмы БССР 
 «Государственная граница. Мирное лето 21-го года», (реж. Борис Степанов)
 «Государственная граница. Мы наш, мы новый…», (реж. Борис Степанов)

Фильмы Грузинской ССР 
 Девушка со швейной машинкой (р/п. Михаил Чиаурели и Георгий Шенгелая).
 Дом на Лесной (р/п. Нико Санишвили).
 Имеретинские эскизы (р/п. Нана Мчедлидзе).
 Цель (р/п. Генрих Ходжава).
 Шальная пуля (р/п. Георгий Калатозишвили и Гизо Габескирия).

Фильмы Латвийской ССР 
 Долгая дорога в дюнах (р/п. Алоиз Бренч).

Фильмы РСФСР 
 «Адам женится на Еве», (реж. Виктор Титов)
 «Благочестивая Марта», (реж. Ян Фрид)
 «Вам и не снилось...», (реж. Илья Фрэз)
 «Взвейтесь соколы, орлами!», (реж. Николай Розанцев)
 «Всадник на золотом коне», (реж. Василий Журавлёв)
 «Два долгих гудка в тумане», (реж. Валерий Родченко)
 «Дульсинея Тобосская», (реж. Светлана Дружинина)
 «Дым Отечества», (реж. Ярополк Лапшин)
 «Из жизни отдыхающих», (реж. Николай Губенко)
 «Ключ», (реж. Алексей Коренев)
 «Ларец Марии Медичи», (реж. Рудольф Фрунтов)
 «Лес», (реж. Владимир Мотыль)
 «Личной безопасности не гарантирую…», (реж. Анатолий Вехотко)
 «Мнимый больной», (реж. Леонид Нечаев)
 «Мой папа - идеалист», (реж.  Владимир Владимирович Бортко)
 «Не стреляйте в белых лебедей», (реж. Родион Нахапетов)
 «Незваный друг», (реж. Леонид Марягин)
 «Никудышная», (реж. Динара Асанова)
 «Ночное происшествие», (реж. Вениамин Дорман)
 «О бедном гусаре замолвите слово», (реж. Эльдар Рязанов)
 «Однажды двадцать лет спустя», (реж. Юрий Егоров)
 «Охота на лис», (реж. Вадим Абдрашитов)
 «Петровка, 38», (реж. Борис Григорьев)
 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», (реж. Игорь Масленников)
 «Рафферти», (реж. Семён Аранович)
 «Сергей Иванович уходит на пенсию», (реж. Соломон Шустер)
 «Сицилианская защита», (реж. Игорь Усов)
 «Старый Новый год», (реж. Наум Ардашников и Олег Ефремов)
 «Тростинка на ветру», (реж. Виктор Аристов)
 «Хлеб, золото, наган», (реж. Самвел Гаспаров)
 «Эскадрон гусар летучих», (реж. Станислав Ростоцкий)

Фильмы совместных производителей

Фильмы двух стран 
 В начале славных дел (р/п. Сергей Герасимов).
 За спичками (р/п. Леонид Гайдай и Ристо Орко).
 Жизнь прекрасна (р/п. Григорий Чухрай).
 Юность Петра (р/п. Сергей Герасимов).

Фильмы Узбекской ССР 
 Ленинградцы, дети мои (р/п. Дамир Салимов).

Фильмы Украинской ССР 
 «Берём всё на себя», (реж. Евгений Шерстобитов)
 Мерседес уходит от погони (р/п. Юрий Ляшенко).
 Через тернии к звёздам (р/п. Ричард Викторов).

Документальное кино 
 Лариса (р/п. Элем Климов).

Лидеры проката 
 «Пираты XX века», (режиссёр Борис Дуров) — 1 место, 87 600 000 зрителей
 «Москва слезам не верит» — 2 место, по 84 400 000 зрителей на серию
 «Экипаж» — 3 место, по 71 100 000 зрителей на серию
 «Дачная поездка сержанта Цыбули» — 53 000 000 зрителей
 «За спичками», (режиссёр Леонид Гайдай) — 11 место, 34 300 000. зрителей

Персоналии

Родились 
 12 февраля — Кристина Риччи, американская актриса
 26 апреля — Джордана Брюстер, американская актриса
 22 мая — Андрей Чадов, советский актёр
 5 июля — Ева Грин, французская актриса
 26 августа — Маколей Калкин, американский актёр
 12 ноября — Райан Гослинг, американский актёр, номинант на премию «Оскар»
 19 декабря — Джейк Джилленхол, американский актёр, лауреат премии BAFTA

Скончались 
 24 февраля — Михаэль Чесно-Хелль, немецкий сценарист.
 9 марта — Ольга Чехова, советская и немецкая актриса.
 18 марта — Григор Вачков, болгарский актёр театра, кино и телевидения.
 29 апреля — сэр Альфред Хичкок, британский режиссёр, продюсер, сценарист.
 24 июля — Питер Селлерс, британский актёр, исполнитель роли инспектора Клузо во франшизе «Розовая пантера».
 25 июля — Владимир Высоцкий, советский актёр театра и кино, поэт, певец.
 28 июля — Тамаш Реньи, венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 4 сентября — Эраст Гарин, советский актёр, режиссёр, сценарист, лауреат Сталинской премии, Народный артист СССР.
 30 сентября — Анатолий Кторов, советский актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 3 ноября — Любовь Добржа́нская, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
 7 ноября — Стив Маккуин, американский актёр, автогонщик и мотогонщик.
 22 ноября — Мэй Уэст, американская актриса, драматург, сценарист.
 14 декабря — Иштван Хомоки-Надь, венгерский кинорежиссёр, кинооператор и сценарист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР